Danny O'Shea (Pontiac, Míchigan; 13 de febrero de 1991) es un patinador artístico sobre hielo estadounidense, ganador del Campeonato de los Cuatro Continentes de Patinaje Artístico sobre Hielo de 2018 en la modalidad de parejas, junto a su compañera Tarah Kayne.

Danny O'Shea también participó en los Internacionales de Francia 2018 de nuevo junto a Kayne, ganando la medalla de plata, fueron superados por la pareja francesa formada por Vanessa James y Morgan Ciprès.

Referencias

Patinadores artísticos sobre hielo
Patinadores de Estados Unidos